1982 Голяма награда на Германия е 30-о за Голямата награда на Германия и дванадесети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 8 август 1982 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия